FK Bodø/Glimt is een Noorse voetbalclub uit Bodø in de provincie Nordland, net boven de poolcirkel. De vereniging werd in 1916 opgericht en speelt de thuiswedstrijden in het Aspmyra Stadion. Geel en zwart zijn de traditionele kleuren.

Geschiedenis
Terwijl Nordland begin vorige eeuw met clubs uit Narvik, Mo i Rana en Mosjøen al in het voetbal vertegenwoordigd was, ontstond in Bodø op 19 september 1916 Fotballklubben Glimt. Hoewel andere clubs al ervaring hadden opgedaan, werd Glimt al in 1919 kampioen van Nordland. Het was een voorbode voor het ontstaan van een topclub in Noord-Noorwegen.

Bekerdeelname was voor clubs uit Noord-Noorwegen tot en met 1963 niet mogelijk en tot 1972 was het niet mogelijk voor clubs om naar de Eliteserien te promoveren, aangezien men dacht dat voetbalverenigingen uit het dunbevolkte noorden niet zouden kunnen concurreren met clubs uit het zuiden. Daarom kon Glimt pas vanaf de jaren 70 uitgroeien tot een succesvolle, traditionele Noorse voetbalclub.

De eerste nationale triomf werd behaald in 1975 toen men de Beker van Noorwegen won. Twee jaar later debuteerde Glimt in de hoogste klasse en eindigde als tweede achter landskampioen Lillestrøm SK. In 1980 volgde degradatie: het leidde een decennium in waarin men afwisselend op het tweede en derde voetbalniveau actief zou zijn.

Pas in 1993 keerde Glimt terug in de Eliteserien en weer eindigde het als runner-up, dit keer slechts twee punten achter Rosenborg BK. Na 2005 werd de club een echte liftploeg: het degradeert en promoveert regelmatig van en naar de Eliteserien.

Na de laatste terugkeer naar de Eliteserien, in 2017, werd Kjetil Knutsen aangesteld als trainer. In zijn eerste seizoen onder zijn leiding eindigde Bodø/Glimt elfde, maar het seizoen daarop werd de club voor het eerst sinds 2003 nog eens vicelandskampioen. Een jaar later werd echter het hoogtepunt van de clubgeschiedenis bereikt: op zondag 22 november 2020 werd Bodø/Glimt voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen na een 1–2-overwinning op Strømsgodset IF. Vijf wedstrijden voor het einde was het al niet meer in te halen door aftredend kampioen Molde FK. Vanaf de tweede speelronde voerde het de ranglijst aan en pas in de 21ste speelronde werd het eerste verlies geleden, uitgerekend tegen Molde. Het was overigens het enige verlies in dat seizoen voor de noorderlingen.
Tevens brak FK Bodø/Glimt het record van de meest gemaakte doelpunten in een seizoen, in totaal scoorden de geelhemden 103 doelpunten. Op de 29ste speeldag werd het honderdste doelpunt gescoord door Kasper Junker in de uitwedstrijd tegen FK Haugesund. Het is de eerste Noorse ploeg ooit die meer dan honderd keer scoorde in een seizoen. Op 21 oktober 2021 maakte de Noorse ploeg furore in de UEFA Conference League door (latere winnaar) AS Roma met 6-1 te verslaan. Dit was de eerste wedstrijd waar succestrainer José Mourinho zes doelpunten moest incasseren.

Het landskampioenschap werd ook in 2021 binnengehaald. De titel had op de voorlaatste speeldag in Bodø al gevierd kunnen worden, maar het tegen degradatie vechtende SK Brann scoorde in de laatste minuut nog de gelijkmaker (2–2). Een week later op bezoek bij Mjøndalen IF werd geen fout gemaakt (0–3), waardoor de tweede landstitel alsnog een feit was.

Vanwege de aanhoudende successen boven de poolcirkel werd in 2022 de capaciteit van het Aspmyra Stadion verhoogd naar 8.270 toeschouwers.

Rivaliteit
De aartsrivaal van Bodø/Glimt is het noordelijker gelegen Tromsø IL, dat uit de stad Tromsø in de provincie Troms og Finnmark komt. De derby staat bekend als Slaget om Nord-Norge. De rivaliteit is ontstaan vanwege het feit dat beide clubs de enige profverenigingen zijn uit het landsdeel Noord-Noorwegen.

Erelijst 
 Landskampioen
2020, 2021
 Beker van Noorwegen
Winnaar: 1975, 1993
Finalist: 1977, 1996, 2003
 1. divisjon
2013, 2017
 Kampioen van Noord-Noorwegen
Winnaar: 1930, 1933, 1934, 1939, 1952, 1963, 1964, 1967, 1969

Eindklasseringen 

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie: Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

In Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Bodø/Glimt

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Noorwegen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers 
  Harald Berg
  Ørjan Berg
  Harald Brattbakk
  André Hanssen
  Tom Høgli
 
  Pavel Londak
  Bengt Sæternes
  Trond Sollied
  Randall Brenes
  Roy Miller
  Joshua Smits

Internationals 
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van FK Bodø/Glimt uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Alo Bärengrub degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van FK Bodø/Glimt in totaal 24 keer uit voor het Estische nationale elftal.

Topscorers

Externe link 
 Officiële website

FK Bodo-Glimt
Noorse voetbalclub
Sport in Nordland